Innico Caracciolo peut désigner deux cardinaux italiens :

 Innico Caracciolo, seniore (1607-1685), cardinal italien du  créé en 1666 par le pape Alexandre VII.
 Innico Caracciolo, iuniore (1642-1730), cardinal italien du  créé en 1715 par le pape Clément XI.